Mary Jane kan have flere betydninger:

 Mary Jane Watson er en figur i Spiderman-universet.
 Mary Jane (Megadeth-single) er en single fra det amerikanske thrash metal-band Megadeth.
 Et alternativt navn for marijuana.